Чемпіонат Австрії 1924/25 () — 14-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вперше став столичний клуб «Хакоах».

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 

У складі команди грало п'ятеро легіонерів з Угорщини: Фабіан, Айзенгоффер, Гуттманн, Шварц і Вегнер.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1924/25 на rsssf 

1925
Австрія
Австрія